Турувр-о-Перш () — новая коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Орн, округ Мортань-о-Перш. Центр кантона Турувр-о-Перш. Расположена в 48 км к востоку от Алансона и в 74 км к западу от Шартра, в северной части природного парка Перш. Через территорию коммуны проходит автомагистраль N12.

Население (2018) — 3 115 человек.

История 
Поселок Турувр в XVII веке был центром сбора франкоговорящих эмигрантов, направлявшихся в Канаду. В 2006 году при поддержке канадцев в Турувре был открыт Музей французской эмиграции в Канаду. Об этом же историческом событии напоминают витражи церкви Святого Альбина. На установленных там же памятных табличках можно найти имена предков известных людей, например, предка певицы Селин Дион Жана Гийона.

1 января 2016 года образована новая коммуна Турувр-о-Перш путем слияния коммун:

 Бивилье
 Брезолет
 Бюбертре
 Ла-Потри-о-Перш
 Линьероль
 Отёй
 Препотен
 Рандоне
 Турувр
 Шам 

Центром новой коммуны является Турувр. От него к новой коммуне перешли почтовый индекс и код INSEE. На картах в качестве координат Турувр-о-Перша указываются координаты Турувра.

Достопримечательности 
 Романская церковь Святого Альбина в Турувре с красивыми витражами XVI-XX веков
 Особняк де Бельгард XV века в Турувре
 Церковь Святого Эвру XI-XVI веков в Шаме

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 5,9 %
 промышленность — 29,8 %
 строительство — 9,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 25,7 %
 государственные и муниципальные службы — 29,0 %

Уровень безработицы (2018) — 15,6 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Орн — 10,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 19 330 (Франция в целом — 21 730, департамент Орн — 20 140).

Администрация 
Пост мэра Турувр-о-Перша с 2020 года занимает Франк Пуарье (Franck Poirier). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список победил в 1-м туре, получив 59,33 % голосов.

Города-побратимы 
  Херцогсдорф, Австрия
  Фрайенштайнау, Германия

Галерея

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Появились в 2016 году во Франции